Ел Бронко има више значења:

 Ел Бронко (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бронко (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бронко (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику